Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die French Open 2018 im Herreneinzel. Insgesamt nahmen 128 Spieler an der Qualifikation um die 16 Startplätze der Hauptrunde teil. Diese fand vom 21. bis 25. Mai 2018 statt.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 

Herreneinzel Qualifikation
2018